Богородско-Уфимский храм — действующий православный храм в жилом районе Инорс города Уфы Республики Башкортостан. Считается вторым по величине в Уфимской епархии.

При храме действуют воскресная школа для взрослых, воскресная школа для детей, епархиальная библиотека, мастерская по изготовлению киотов и домашних иконостасов, церковный хор.

История 
Основание церкви связано с обретением неподалеку от этого места иконы Казанской Божией Матери в 1621—1622 гг.

В 1725—27 гг. на месте прежнего деревянного был построен новый деревянный же храм, который сгорел во время пожара 9 мая 1873 г.

Новый кирпичный трёхпрестольный храм на месте сгоревшего был построен подрядчиком С. М. Ларионовым довольно скоро и уже в 1877 г. был освящён.

В 1933 г. церковь закрыли и вскоре обезобразили: храм лишился пятиглавия и колокольни. Длительное время здание использовалось под школу для умственно отсталых детей.

Здание было возвращено Русской православной церкви в августе 1990 г. только благодаря вмешательству Б. Н. Ельцина.

В 1990—1997 гг. проведена первая реставрация, в 2007—2010 гг. — вторая реставрация.

В процессе восстановительных работ был сформирован историко-архитектурный ансамбль храма, в который вошли:
  Князь-Владимирская церковь с баптистерием (1993)
 Крестово-Погребальная часовня в память жертв сталинских репрессий политических (1991)
 Ильинская часовня (1991)
 Богородская накладезная над святым родником (1993)
 Богородский некрополь, расположенный на месте разрушенного в 30—50‑е гг. 20 века  кладбища. В некрополе находятся могилы князя М. Е. Уракова, генерал‑лейтенанта Е. И. Гладышева, известных людей Уфимской губернии.

Настоятели храма 
В. Уводский (1869—1880)Н. А. Котельников (1882—1893)А. К. Кулясов (1921—1933)В. В. Мохов (1990—1997)

См. также 
 Покровская церковь
 Крестовоздвиженская церковь
 Часовня Святого источника
 Рождество-Богородицкий храм
 Воскресенский собор

Литература 
 Историко-архитектурный ансамбль Градо-Уфимской Богородской церкви // Мысль и жизнь: К столетию со дня рождения А. Ф. Лосева. — Уфа, 1993.
 Ширгазин А. Р. Православные храмы Башкирии. — Уфа, 1995.

Примечания

Ссылки 
 Церкви и храмы Уфы (видео)
 Официальный сайт Богородского-Уфимского храма
 Богородско-Уфимский храм на сайте Православные лики России
 Богородско-Уфимский храм — достопримечательность Уфы
 КП:На Богородско-уфимском храме установили золотые купола (видео)
 Богородско-Уфимская икона Божией Матери
 История Богородицко-уфимского храма

Храмы Уфы
Уфа
Уфа